Hesp ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Hesp (* 1969), niederländischer Fußballspieler
 Ruud Hesp (* 1965), niederländischer Fußballspieler

Hesp steht für:

 Hesp (Einheit), ein Längenmaß für Garne